Sioux é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Sioux (Dakota do Norte)
Condado de Sioux (Iowa)
Condado de Sioux (Nebraska)

Desambiguações de topônimos